Santa María de Nieva es el nombre de varias localidades:

 Santa María de Nieva, capital del distrito de Nieva en la provincia de Condorcanqui (Departamento de Amazonas, Perú);
 Santa María de Nieva, población del municipio de Huércal-Overa (España); o
 Santa María la Real de Nieva, municipio de Segovia (España).